Сики:

 Сики — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.
 «Сики» — японская театральная компания.
 Сики, Баттлинг (1897—1925) — французский боксёр, уроженец Сенегала.
 Сики — коврик в японской бане, со временем превратившийся в фуросики.